Corbel bezeichnet

 Corbel (Savoie), eine Gemeinde in der französischen Region Auvergne-Rhône-Alpes
 Corbel (Schriftart), eine serifenlose Microsoft-Schrift

Corbel ist außerdem der Familienname folgender Personen:
 Cécile Corbel (* 1980), französische Folksängerin und Harfenistin
 Yves Corbel (* 1943), französischer Badmintonspieler

Siehe auch:
 Korbel